Paaho kan syfta på följande platser:

Finland 

 Paaho (ö, lat 60,60, long 21,37), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 
 Paaho (ö, lat 60,65, long 21,51), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 

Robotskapade Finlandförgreningar